DGGP steht für:
 Deutsche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie, deutscher Berufsverband
 Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie, deutsche Forschungsinstitution

Abkürzung